Froben steht für:

 Froben, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Browina im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Froben ist der Familienname folgender Personen:
 Ambrosius Froben (Ambrosius Frobenius;, 1537–1602), Schweizer Buchdrucker und Verleger
 Anton von Froben (1839–1910), preußischer General der Artillerie
 Emanuel Froben (1640–1675), brandenburgischer Stallmeister
 Hieronymus Froben (Hieronymus Frobenius; 1501–1563), Schweizer Buchdrucker und Verleger
 Johann Froben (Johannes Frobenius; um 1460–1527), Buchdrucker und Verleger in Basel

Siehe auch:
 Frobenius